Șoimi se poate referi la:

 Comuna Șoimi (în maghiară: Sólyom), o comună în județul Bihor, Transilvania, România
 Șoimi
 Biserica de lemn din Șoimi

Vezi și 
 Șoimuș (dezambiguizare)
 Șoimeni (dezambiguizare)

Toponime românești